Lotec C1000 — гиперкар совместной разработки Mercedes-Benz и Lotec, построен по индивидуальному заказу бизнесмена из ОАЭ в 1995 году. Автомобиль построен в единственном экземпляре.

Автомобиль построен на кузове Mercedes-Benz построенный в Штутгарте, дальше авто собиралось на заводе Lotec в Кольберморе. Затем готовый кузов отправляли обратно в Штутгарт, где туда ставились агрегаты Mercedes-Benz.

Двигатель

Ходовая часть

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт производителя

Спортивные автомобили

Автомобили Германии